Václav Štěpán se jmenuje (jmenovalo) více osobností:

 Václav Štěpán (klavírista) (1889–1944) – český klavírista, profesor konzervatoře a skladatel
 Václav Štěpán (historik) (1941–2015) – český historik a archivář
 Václav Štěpán (divadelní a literární historik) (* 1935) – divadelní a literární historik

Související články 
 Štěpán (příjmení) – více jmen